Влади́мир Васи́льевич Шпуде́йко () — советский и украинский актёр театра эстрады и кино, стэп-танцовщик (чечётка), хореограф, педагог.

Биография 
Владимир Шпудейко родился 27 октября 1959 года в городе Ровно Украинской ССР. В 6 лет Владимир принимал участие в программе Государственного ансамбля танца Украины под управлением Вирского. Окончил Киевское хореографическое училище (1977).
С 15 лет начал сниматься в кино. Главная роль Федьки в фильме «Там, вдали, за рекой» (1975) принесла большую любовь и популярность у зрителей.
После службы в армии был приглашён работать на киностудию им. А. Довженко. Снялся в 30 кинофильмах.
Лауреат многих кинофестивалей («Молодые-молодым» (1976), «Человек труда на экране» (1977), «Молодость-83»).

В 1997 году открыл первую на Украине школу чечётки «Джаз-степ-танц-Класс!». На телеканале «ТЕТ» выступил в роли автора, телеведущего и хореографа в программе «Джаз-степ-танц КЛАСС!» (режиссёр — Галина Шигаева), которая завоевала 6 Гран-при на фестивалях «Золотой цыплёнок», «Золотая Эра», «Золота Хвиля», «Золотая фортуна», Международный фестиваль телепрограмм «Бархатный сезон», Международный фестиваль журналистики «Вера. Надежда. Любовь».

С 1999 года Владимир Шпудейко организовал первый на Украине танцевальный коллектив чечёточников «Джаз-степ-танц КЛАСС!». В том же году «Джаз-степ-танц КЛАСС!» завоевал первые премии в пяти номинациях на «Степ-Параде 99».

Роли в кино 
  — Там вдали, за рекой — Федька Панько
  — Весь мир в глазах твоих… — Виктор Голиков
  — Долгие дни, короткие недели… — Чебуланкин
 1980 — Школа — Бурдюков
  — Золотые туфельки — зритель с цветами
  — Семейное дело
 1982 — Тайны святого Юра
  — Три гильзы от английского карабина
 1983 — Черный замок Ольшанский
  — В лесах под Ковелем — Миша Глазок
 1984 — Лучшие годы — Саша Клименко
 1984 — Что у Сеньки было? — связист
  — Свидание на Млечном пути — шофёр
 1985 — Рассказ барабанщика — молодой Степан Садовский
  — Ледяные цветы
  — Жил-был Шишлов — бандит 1987 — На своей земле — шофёр 1987 — Сказка о громком барабане — красноармеец Снегов  — Передай дальше… — матрос Лёша, инвалид войны  — Ведьма — Осип  — Американский блюз | Amerikanskiy Blyuz (США) — Василий  — Гелли и Нок (Украина) — матрос с «Кристины»  — Утёсов. Песня длиною в жизнь
  — Ромашка, кактус, маргаритка — учитель степа  — Без права на выбор — Макс 2013 — Поводырь — диктор и чечёточник  — Нюхач-2 — бомж  — Любимая учительница — Гриня Награды и признание 
 1976 — Диплом жюри за лучшую мужскую роль (роль Федьки Панько в фильме «Там вдали, за рекой») — на кинофестивале «Молодость-76».
 1978 — Диплом исполнителю главной роли (роль Виктора Голикова'' в фильме «Весь мир в глазах твоих») — на Республиканском кинофестивале в Кременчуге.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Владимир Шпудейко
 http://narodna.pravda.com.ua/politics/4b07ebae5ad91/

Выпускники Киевского хореографического училища
танцоры СССР
танцоры Украины